Habenichts steht für die folgenden

Orte:
 Habenichts (Marpingen), Ortsteil der Gemeinde Marpingen im Landkreis St. Wendel im Saarland
 Habenichts (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Walter der Habenichts († 1096), Anführer eines Kreuzzugs

Siehe auch:
 Habenicht
 Die Habenichtse (Film)